El término Ripley puede referirse a:

Literatura 
 El talento de Mr. Ripley, una novela de Patricia Highsmith, publicada en 1955;

Cine 
Ellen Ripley, personaje principal de la saga de ciencia ficción Alien.
The Talented Mr. Ripley, una película estadounidense de 1999;
Ripley's Game, una película italiana de 2002;Mr. Ripley el regreso, una película alemana de 2005;

 Empresas 
Ripley, una tienda detallista multinacional chilena;
Banco Ripley, un banco de esa empresa;

 Geografía 
Ripley, un pueblo del condado de Derbyshire, Inglaterra;
Ripley, un pueblo del condado de Hampshire, Inglaterra;
Ripley, una parroquia del condado de Surrey, Inglaterra;
Ripley, un pueblo del condado de Yorkshire del Norte, Inglaterra;
Ripley, un pueblo del estado de Nueva York, en Estados Unidos;
Ripley, una pequeña aldea en el pueblo homónimo;
Ripley, una pequeña ciudad de Tennessee, en Estados Unidos;
Ripley, una ciudad de Misisipi, en Estados Unidos;

 Otros 
R.I.P.L.E.Y., un superordenador de la película Juegos de Guerra: Código de Muerte, de 2008; Ripley, ¡aunque usted no lo crea!, un programa estadounidense de televisión;
Ripley, ¡aunque usted no lo crea!, una franquicia de museos sobre hechos y personajes insólitos;
Ellen Ripley, la principal protagonista de la saga Alien''.